Sext Africà o Sext Líbic, filòsof romà 
 Sext de Queronea, filòsof estoic grec.
 Sext Cristià, escriptor romà
 Sext Empíric, metge romà
 Sext Pitàgoric, escriptor romà
 Sext Appuleu, diversos personatges.
 Sext Atili Serrà, diversos personatges.
 Sext Juli Cèsar, diversos personatges.
 Sext Quintili Var, diversos personatges.
 Sext Ruf, diversos personatges.